Die Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2004 war die 2. Austragung der Welttitelkämpfe im Rollstuhlcurling. Das Turnier fand vom 19. bis 24. Januar des Jahres wie zur Premiere in der Schweizer Gemeinde Sursee, Kanton Luzern statt. Die Gastgeber erreichten erneut das Finale, mussten sich dort aber den Schotten mit 3:6 geschlagen geben.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass in den Gruppen Jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmer

Gruppe A

Gruppe B

Tabellen der Round Robin

Gruppe A 
Schottland zog ungeschlagen in das Halbfinale ein. Die Schweiz und die Vereinigten Staaten mussten wegen Punktgleichheit den letzten Halbfinalplatz ausspielen. Bulgarien und Norwegen mussten wegen Punktgleichheit die Plätze um die Spiele um Platz 9 und 11 ausspielen.

Gruppe B 
Für das Halbfinale qualifizierten sich England und Kanada.

Ergebnisse der Gruppe A

Runde 1 
 Dienstag, 20. Januar 2004 14:00 Uhr

Runde 2 
 Dienstag, 20. Januar 2004 19:00 Uhr

Runde 3 
 Mittwoch, 21. Januar 2004 09:00 Uhr

Runde 4 
 Mittwoch, 21. Januar 2004 14:00 Uhr

Runde 5 
 Mittwoch, 21. Januar 2004 19:00 Uhr

Runde 6 
 Donnerstag, 22. Januar 2004 09:00 Uhr

Runde 7 
 Donnerstag, 22. Januar 2004 14:00 Uhr

Ergebnisse der Gruppe B

Runde 1 
 Dienstag, 20. Januar 2004 19:00 Uhr

Runde 2 
 Mittwoch, 21. Januar 2004 09:00 Uhr

Runde 3 
 Mittwoch, 21. Januar 2004 19:00 Uhr

Runde 4 
 Donnerstag, 22. Januar 2004 09:00 Uhr

Runde 5 
 Donnerstag, 22. Januar 2004 14:00 Uhr

Entscheidungsspiele 
 Freitag, 23. Januar 2004 09:00 Uhr
Mit dem Sieg zog die Schweiz in das Halbfinale ein und die Vereinigten Staaten spielten um Platz 5.

Mit dem Sieg zog Bulgarien in das Spiel um Platz 9 ein und Norwegen spielte um Platz 11.

Platzierungsspiele 
 Freitag, 23. Januar 2004 19:00 Uhr
Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 11

Play-off

Halbfinale 
 Freitag, 23. Januar 2004 19:00 Uhr

Spiel um Bronzemedaille 
 Samstag, 24. Januar 2004 11:00 Uhr

Finale 
 Samstag, 24. Januar 2004 11:00 Uhr

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

2004
Weltmeisterschaft Rollstuhl
Sportveranstaltung in Sursee
Behindertensport (Schweiz)
Curling (Schweiz)